Terraformer – album dei Knut del 2005
 Terraformer – album dei Thank You Scientist del 2019
 Terraformer – singolo dei Thank You Scientist del 2019